Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2019 – 85. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 18 a 27 września 2019 roku w mieście Pattaya w Tajlandii.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2019
2019 w sporcie
2019 w Tajlandii